Fordham Road – stacja metra w Nowym Jorku na Concourse Line
 Fordham Road – stacja metra w Nowym Jorku na Jerome Avenue Line